Grüner Damm steht für:

 Grüner Damm, chinesische Contentfilter-Software, siehe Green Dam Youth Escort
 Grüner Damm, Aufforstungsprojekt in Algerien, siehe Barrage vert